Ваља Парулуј има више значења:

 Ваља Парулуј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Парулуј (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији